Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015 je triinštirideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki poteka med 2. in 15. februarjem 2015 v Vailu, Združene države Amerike. Tu je bilo prvenstvo potekalo že leta 1989 in 1999 Podelili bodo 11 kompletov medalj: v petih disciplinah za moške in ženske ter ekipna tekma.

Spored

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Ekipno

Medalje

Po državah

Po posameznikih 
 Medalje z ekipne tekme ne štejemo med uspehe posameznikov.

Sodelujoče države 
Sodelovalo bo 700 smučarjev iz 68 držav.

Zunanje povezave
 

Športne prireditve v ZDA
Beaver Creek
Svetovna prvenstva v alpskem smučanju
2015 v športu
Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015